Las Zwierzyniec w gminie Krzeszowice
 Las Zwierzyniecki w Tarnobrzegu
 Rezerwat przyrody Las Zwierzyniecki w Białymstoku

Zobacz też 
 Zwierzyniec